Jeriоmino () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Jeriоmino – wieś w Kraju Ałtajskim
 Jeriоmino – wieś w obwodzie kemerowskim
 Jeriоmino – wieś w obwodzie kurgańskim
 Jeriоmino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Jeriоmino – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Jeriоmino – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Jeriоmino – wieś w obwodzie swierdłowskim
 Jeriоmino – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Jeriоmino – chutor w obwodzie woroneskim
 Jeriоmino – wieś w Kraju Zabajkalskim

Zobacz też 
 Jeriomienko – nazwisko

Strony ujednoznaczniające